Nederlandse politici:
 Ben Visser (CU) (1981), burgemeester
 Ben Visser (PvdA) (1934), Europarlementariër